On qualifie de sous-glaciaire (ou subglaciaire, voire infraglaciaire) un objet ou un événement qui se trouve ou se déroule sous une masse de glace (glacier, banquise, calotte glaciaire ou inlandsis). Notamment :
 bassin sous-glaciaire, un relief négatif (un creux, un bassin) caché sous un inlandsis (exemples : bassins sous-glaciaires , , , en Antarctique) ;
  (ou monticule sous-glaciaire, ou tertre sous-glaciaire), un volcan sous-glaciaire (cf. ci-dessous) dont les émissions n'ont pas été capables de faire fondre la glace sus-jacente ;
 , un écoulement canalisé d'eau de fonte, sous un glacier ou un inlandsis ;
 éruption sous-glaciaire, une éruption volcanique au cours de laquelle la lave et les gaz sont émis sous la glace (pendant toute l'éruption ou seulement à son début) ;
 fosse sous-glaciaire (ou vallée sous-glaciaire), une fosse ou une vallée cachée sous un inlandsis (exemples : la  ou la , en Antarctique) ;
 lac subglaciaire, un lac situé sous un glacier, une calotte glaciaire ou un inlandsis (le plus grand connu est le lac Vostok, en Antarctique) ;
 montagne sous-glaciaire ou plateau sous-glaciaire, un relief positif (montagne ou plateau) caché sous un inlandsis (exemples : monts sous-glaciaires , , , en Antarctique) ;
 volcan sous-glaciaire (ou glaciovolcan), un édifice volcanique situé au-dessous d'une masse de glace, un inlandsis notamment.